Sauzet (okz. Sauset) ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
Sauzet (Drôme) im Département Drôme
Sauzet (Gard) im Département Gard
Sauzet (Lot) im Département Lot

Sauzet ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Jean Pierre Sauzet (1800–1876), französischer Politiker

Siehe auch:
 Sauzay
 Sausset